Station Simonis, Brussels treinstation genoemd naar het Eugène Simonisplein
Simonis (metrostation), Brussels metrostation genoemd naar het Eugène Simonisplein

Personen met de achternaam Simonis
 Simonis (geslacht), Belgische notabele en adellijke familie
Adrianus Simonis, een Nederlandse kardinaal
Alfred Simonis, burggraaf en Belgisch volksvertegenwoordiger en senator.
André Simonis, burggraaf en Belgisch senator.
Eugène Simonis, een Belgisch beeldhouwer; naamgever van het Eugène Simonisplein (en zo ook het metro- en treinstation Simonis)
Heide Simonis, een Duits politica
Isabelle Simonis, een Waals-Belgisch politica
Iwan Simonis, een Belgische textielondernemer uit Verviers
Jean-Marie Simonis, een Belgisch componist